Le Fantôme des lagunes est la vingt-sixième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  au .

Univers

Synopsis 
Revenus de la guerre au San Salvador, Tif et Tondu décident de s'établir dans une belle villa de la capitale. Ils y sont harcelés par un insaisissable individu, inquiétant et sarcastique, qui semble pouvoir apparaître en tout lieu de la ville, au point que les habitants sont terrorisés.

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1950
Histoire publiée pour la première fois en 1951